Cette page contient les pages d'homonymie de Ananie, Ananias et Anania.

Ananie ou Ananias (en grec ’Aνανίας/Ananías, de l'hébreu הֲנַנְיָה/Hananiah, « Grâce de Dieu »), est un nom biblique apparaissant dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.

Personnages de la Bible 
 Ananias (Daniel 1,7) est l'un des trois jeunes gens de la fournaise ardente.
 Ananie (Néhémie 12,12) fut prêtre du temps de Joachim.
 Ananie et Saphire, sa femme, membres de l'Église de Jérusalem selon les Actes des Apôtres (chapitre 5). Ayant fait vœu de vendre son héritage et d'en apporter le produit à l'apôtre Pierre, Ananie détourna une partie de la somme. Interrogé par Pierre, il persista dans son mensonge et fut frappé de mort subite. Son épouse, complice de son crime, subit le même sort. 
 Ananie de Damas, qui, selon les Actes des Apôtres (chapitre 9), rendit la vue à saint Paul. Il est fêté le 25 janvier, jour où l'Église catholique célèbre la mémoire de la conversion de Paul.

Saints chrétiens 
Outre Ananie de Damas, les personnages suivants ont été canonisés :

 Ananie  (+ 345), originaire de Perse, martyr à l’époque de la persécution du roi Sapor II, sur l’ordre de l’archimage Arsisag ; fêté le 22 novembre. 
 Ananie de Novgorod (+ 1581), moine iconographe au monastère Saint-Antoine à Novgorod en Russie ; fêté le 17 juin.

Autres personnages 
 Ananias de Nébédée, grand-prêtre de Jérusalem en 47
 Eleazar ben Hanania, fils d'Ananias de Nébédée
 Jésus d'Ananias, cité par Flavius Josèphe
 Anania de Shirak (610-685), mathématicien, géographe et philosophe arménien 
 Ananias  de Moks, catholicos d'Arménie de 943 à environ 967
 Ananias (1989-2016), footballeur brésilien

Autre 
 Anania, genre d'insectes de l'ordre des lépidoptères

Références 
 

Homonymie
Personnage biblique
Personnage du Nouveau Testament
Personnalité juive de l'époque romaine
Nom théophore